

Ромбчин — село в гміні Вонґровець Вонґровецького повіту Великопольського воєводства
 Ромбчин — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства